

Patronymie

 Georg Lammers (1905-1987) est un athlète allemand.
 Hans Lammers (1879–1962) était un haut responsable du régime nazi.
 Jan Lammers (1926-2011), athlète néerlandais.
 Jan Lammers (1956- ) est un pilote automobile néerlandais.
 John Lammers (1986- ) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
 Kim Lammers (1981- ) est une joueuse de hockey sur gazon néerlandaise.
 Marc Lammers (1969- ) est un joueur et entraîneur de hockey sur gazon néerlandais.